Das vierte Event der WPBSA Pro Ticket Series 87/88 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1987/88 der Profitour. Das Turnier wurde vom 31. Mai bis zum  7. Juni 1986 im Freizeitpark Pontin’s Brean Sands im englischen Burnham-on-Sea ausgetragen. Sieger wurde Gary Wilkinson mit einem Finalsieg über Jim Chambers. Wer das höchste Break spielte, ist nicht bekannt.

Preisgeld 
Es wurden 11.700 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Die 32 Teilnehmer spielten den Turniersieger im K.-o.-System heraus. Alle Runden fanden im Modus Best of 7 Frames statt, nur das Finale wurde im Modus Best of 9 Frames gespielt.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1986
Snookerturnier
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Sedgemoor
Burnham-on-Sea and Highbridge